Die League of Ireland 1963/64 war die 43. Spielzeit der höchsten irischen Fußballliga. Titelverteidiger war der Dundalk FC.

Meister wurden zum zehnten Mal die Shamrock Rovers.

Modus 
Zwölf Mannschaften spielten an 22 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Kreuztabelle

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle eu-football.info
 Tabelle auf rsssf.com, abgerufen am 10. Mai 2013

1964
Fußballsaison 1963/64